Тіє́-ле-Пене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 31 км на північ від Орлеана, 40 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 391,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тіє-ле-Пене на сайті французького Національного інституту географії
 Тіє-ле-Пене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тіє-ле-Пене на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тіє-ле-Пене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тіє-ле-Пене на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар